El Subaru Impreza STI 22B es un automóvil de turismo del segmento C producido por el fabricante japonés Subaru desde el año 1998. Es una edición especial del Subaru Impreza.

Historia 
En marzo de 1998, Subaru decidió lanzar una edición especial de su exitosa línea Impreza para conmemorar su 40 aniversario en Japón. Esta versión usaba el chasis de la potente versión Type R, con dimensiones idénticas y con un nuevo alerón trasero totalmente regulable que provenía directamente de la versión World Rally Car. Se fabricaron 400 unidades oficiales, que después de un día ya estaban todas vendidas en Japón, lo que lo hizo aún más cotizado y admirado en todo el mundo. Realmente se fabricaron 426 unidades, repitiéndose varias veces la unidad 000 para destinar cada una de ellas pilotos como Colin McRae, David Lipworth y Nicky Moler.

Motor 
El motor de 2.2 litros superó enormemente a la versión STI 2.0 litros estándar. Tanta era la diferencia que a las 3000 rpm conseguía dar 70 CV más que dicha versión. Incluso antes de su lanzamiento oficial, algunos se adelantaron en decir que alcanzaba fácilmente los 350 CV, pero en realidad su motor alcanza los 290 CV declarados oficialmente en el exigente mercado japonés. Su turbo (IHI VF22) es la pieza fundamental para este motor tan potente y con tanto carácter. Se utilizaron pistones forjados provenientes directamente del World Rally Car, incorporando también una caja de transmisión de la versión type R. Este automóvil llevaba de fábrica llantas BBS doradas en 17 x 8,5" 235/40ZR17 y neumáticos Pirelli PZero, algo nunca utilizado en Subaru en aquella época. Poseía frenos de 4 pistones delante con discos de 292 mm y en la parte trasera unas pinzas de 2 pistones de nueva factura, pintadas de un color rojo distintivo en esa versión que hacía resaltar mucho más sus llantas doradas.

¿Por qué el nombre de 22B? 
El nombre es un enigma, que aún no se revela oficialmente, pero muchos tenían la idea equivocada que 22 se refería 2.2 litros (del motor) y el B hacia referencia a la suspensión Bilstein, pero la verdad era otra; y es que 22B es hexadecimal (la base de número 16, es usada en la configuración de programas de computadores donde van de la letra A a la F, se utiliza para los números 10 al 15) para 555 que fue uno de los míticos sellos para Subaru WRC, uno de los equipos más ganadores de la historia en dicha categoría.

2x16x16 =512
2x16 =32
B =11
TOTAL =555

Rendimiento 
 0-100 km/h: 4.2S
 Velocidad Máxima: 248 km/h
 Aceleración 0-400 m: 13.6S
 Aceleración 0-1000 m: 24.9S

Impreza STI 22B